Freiheitskreuz steht für:
 Finnischer Orden des Freiheitskreuzes, eine Auszeichnung der Republik Finnland
 Freiheitskreuz Haakon VII., ein norwegischer Orden
 Freiheitskreuz (Estland), ein estnischer Orden